Azok a díjak és kitüntetések, melyek a nevükben hordozzák az életműdíj kifejezést.

Életműdíjak 'Magyarországon:
2001 – Rátz Tanár Úr-életműdíj pedagógusoknak
2001 – Kállai Ferenc-életműdíj a Pesti Magyar Színház színművészeinek és dolgozóinak
2003 – Életműdíj a Magyar Sportújságírók Szövetsége újságíróinak
2016 – Tihany életműdíj artistaművészeknek

Életműdíjak a világban:
1948 – Oscar életműdíj
1951 – Arany Medve életműdíj a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál
1952 – Cecil B. DeMille-életműdíj a Golden Globe díja
1962 – Screen Actors Guild-Életműdíj a SAG-AFTRA nevű amerikai színészszakszervezet
1998 – Életműdíj az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elismerése